Инженерно-технический работник (ИТР) — специалист, осуществляющий организацию и руководство производственным процессом на предприятии. Работник предприятия — инженер, техник. Существуют мнения, что основанием для причисления работника к ИТР является не высшее образование, а должность, для занятия которой требуется квалификация инженера или техника. Мнение это основано на конституции РСФСР 1978 года. . Таким образом, работники, занимающие должности инженера, техника, агронома и т. п., относятся к ИТР, независимо от того, имеют они высшее или среднее специальное образование.

Примечания

Ссылки 
 Российский работник: образование, профессия, квалификация. — М.: Высшая Школа Экономики (ВШЭ). Под ред. , , 2017. — 577 с.
 КПСС. Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. — М.: Политиздат, 1986. — 352 с.
 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) — М.: Норматика, рус., 2012. — 192 с.

Должности